«Happy» () — первый сингл британской певицы Леоны Льюис из её второго студийного альбома Echo (2009), выпущенный 15 сентября 2009 года.

Предыстория

Композиция 
«Happy» — это поп- и R&B-баллада, песня, написанная в До мажоре; вокальный диапазон Льюис простирается от ноты Соль до ноты До.

Список композиций

Чарты и сертификации

Недельные чарты

История релиза

Примечания 

Песни, написанные Райаном Теддером